Quel steht für
Quel (La Rioja), Ort
Eduardo Jaime Quel, Physiker